Давид Эпштейн:
 Эпштейн, Давид Аркадьевич (1898—1985) — советский химик, академик АПН СССР.
 Эпштейн, Давид Беркович (род. 1945) — российский экономист.